Первая футбольная лига 1996/1997 () — 40-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 9 августа 1996 года и закончился 25 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1996/1997
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1996 году
Спорт в Турции в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997